Молодёжное (; до 2016 года — Дзержи́нского, ) — село, расположенное на территории Бобровицкого района Черниговской области (Украина).

Население составляет 153 жителя (2006 год). Плотность населения — 1577,32 чел/кв.км.

Впервые упоминается в 1850 году.

Село находится примерно в 6 км к юго-востоку от центра города Бобровица. Средняя высота населённого пункта — 134 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

Ссылки 
 Село на сайте Верховной Рады Украины

Населённые пункты Бобровицкого района
Переименованные населённые пункты Украины
Объекты, названные в честь Феликса Дзержинского